Raúl González Blanco, calciatore spagnolo, noto semplicemente come Raúl
 Raúl González I, calciatore argentino
 Raúl González II, calciatore argentino
 Raúl González, calciatore portoricano
 Raúl Alberto González, calciatore argentino
 Raúl Daniel González, calciatore argentino
 Raúl Eduardo González, calciatore venezuelano
 Raúl Ernesto González, calciatore guatemalteco
 Raúl González Guzmán, calciatore venezuelano
 Raúl Isaac González, calciatore cileno
 Raúl René González, calciatore boliviano
 Raúl González Orihuela, calciatore messicano
 Raúl González Rodríguez, atleta messicano
 Raúl González Triana, allenatore di calcio cubano
 Raúl González, giocatore di baseball cubano
 Raúl González, pallamanista spagnolo
 Raúl González, pugile cubano